Il termine matrix è una parola inglese che significa "matrice", e generalmente è associato a una serie di film fantascientifici:

Matrix – franchise basato sulla serie cinematografica scritta e diretta dagli allora fratelli Wachowski per i primi tre episodi e che vede la regia di Lana Wachowski nel quarto:
Matrix – (1999)
Matrix Reloaded – (2003)
Matrix Revolutions – (2003)
Matrix Resurrections – (2021)

Esistono altri documenti multimediali facenti riferimento alla trilogia:
Animatrix – raccolta di cortometraggi animati ispirati alla serie Matrix (2003)
Enter the Matrix – videogioco d'azione basato sulla trama della trilogia di Matrix (2003)
The Matrix Online (conosciuto anche come Matrix Online) – videogioco MMO sviluppato dalla Monolith Productions (2005)
The Matrix: Path of Neo – videogioco d'azione sviluppato da Shiny Entertainment e distribuito da Atari (2005)

Automobili 
Hyundai Matrix – modello di autovettura prodotto dalla Hyundai Motor Company
Toyota Matrix – monovolume derivata dal modello Corolla prodotta dalla Toyota

Informatica 
Matrix – elemento del cyberspazio
Matrix – posta elettronica nella rete FidoNet
Matrix – protocollo aperto per la messaggistica istantanea
Matrix S.p.A. – ex azienda informatica confluita in Italiaonline

Musica 
Matrix – album degli Haujobb del 1997
Matrix – album di Ryoji Ikeda del 2001
Matrix – EP dei B.A.P del 2015

Altro 
Matrix – metodo della ricerca archeologica
Matrix – programma televisivo di attualità lanciato nel 2005
 Matrix – serie televisiva canadese del 1993
John Matrix – personaggio protagonista del film Commando (1985), interpretato dall'attore Arnold Schwarzenegger

Note

Pagine correlate 
Matrice (disambigua)
The Matrix (disambigua)